Schwärze steht für:

 Schwarz, Farbton
 Hintere Schwärze, Alpengipfel
 Schwärze, Fluss in Brandenburg
 Schwärze (Walzen) (polnisch: Ćwiercie)  Ortschaft in Oberschlesien 

Siehe auch: